Иавал () — персонаж Книги Бытия, сын Ламеха и Ады, брат Иувала, отец (родоначальник) живущих в шатрах со стадами (бедуинов).

Авель был первым пастырем овец, Иавал же, вероятно, был первым имевшим различного рода стада, с которыми он переходил с места на место и тем положил начало пастушеской кочевой жизни.

Варианты написания имени 
Помимо написания Иавал встречаются написания:
 Иоваль;
 Ябал/Йабал;
 Явал/Яваль

Происхождение и значение имени точно неизвестно, некоторые источники выводят его из древне-еврейского «Юваль» (,букв. поток, ручей). Другие источники считают его имя исходящем от имени «Ябал» (букв. рог) и связывают с его основным занятием, когда он будучи пастухом изобрёл рожок.

Генеалогическое древо Иавала

Примечания

Литература 
 Francis Nigel Lee. The Central Significance of Culture (Presbyterian and Reformed, 1976), 29.

Персонажи Книги Бытия